Tupertalik bezeichnet:
 Tupertalik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tupertalik (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tupertalik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland